IOM peut désigner :
 IOM, l'abréviation latine de Jovi optimo maximo, qui signifie à Jupiter le très bon, le très grand ;
 Isle of Man (en français, île de Man), un territoire formé d’une île principale et de quelques îlots situés en mer d’Irlande qui forme une dépendance de la Couronne britannique ;
 Indépendants d'outre-mer, un groupe parlementaire de la Quatrième République ;
 « de l'intérieur et de l'outre-mer » dans la classification catégorielle des fonctionnaires d'état en France.